Альтиплано:

 Альтиплано — обширное плато в Андах.
 Альтиплано — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.